Эта статья включает в себя  список  по общему коэффициенту смертности. Общим коэффициентом смертности называется число смертей на протяжении определённого периода, делённое на количество человеко-лет, прожитых населением за этот период. Это выражается в числе умерших на 1000 человек населения.

Список основан на пятилетних оценках Организации Объединённых Наций. Средний общий коэффициент смертности во всём мире оценивается в 8,6 смертей в год на тысячу населения.

Коэффициент  смертности в России по итогам 2021 года составляет 13,1 смертей в год на тысячу населения (родившихся 13,3). В 2017 году уровень смертности снизился до 12,4 смертей в год на тысячу человек (у лиц трудоспособного возраста снизился на 17 %)

См. также 
 Смертность

Примечания 

Смертность
Списки:ООН
Смертность
Списки:Здравоохранение